Рудо Поље може да се односи на:

 Рудо Поље (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Рудо Поље (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ